Александр Тургенев:
 Тургенев, Александр Иванович (1784—1845) — русский государственный деятель.
 Тургенев, Александр Михайлович (1772—1868) — директор Медицинского департамента.